Соревнования по пляжному волейболу среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли с 9 по 22 августа. Приняли участие 24 пары из 18 стран.

Медалисты

Соревнование

Групповой этап 
Время указано местное (UTC+8)

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Дополнительные встречи

Плей-офф

1/8 финала

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за третье место

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований  

Пляжный волейбол на Олимпийских играх
2008 год в пляжном волейболе